RO, ro eller .ro kan avse

 RO – nationalitetsbeteckning för Rumänien
 .ro – Rumäniens toppdomän
 RO – en lag med bestämmelser om riksdagsarbetet, se Riksdagsordningen
 ro – språkkod för rumänska
 RO – Reklamombudsmannen

Se även 
 Rodd